Knight Rider  peut faire référence à :

Télévision
 K 2000 (Knight Rider), une série télévisée américaine diffusée de 1982 à 1986 ;
 K 2000 : La Nouvelle Arme (Knight Rider 2000), un téléfilm américain diffusé en 1991 ;
 Knight Rider 2010,  un téléfilm américain diffusé en 1994  ;
 Nom de code : TKR (Team Knight Rider), une série télévisée américaine diffusée en 1997, spin-off de K 2000 ;
 Le Retour de K 2000, une série télévisée de science-fiction américano-canadienne diffusée en 2008, suite de K 2000.

Jeux vidéo 
 Knight Rider, un jeu vidéo de course, sorti en 1986 ;
 Knight Rider, un jeu vidéo sur NES basé sur K 2000 sorti en 1988 ;
 Knight Rider Special, un jeu vidéo sur PC-Engine basé sur K 2000 sorti en 1994.

Autres
 Knight Ridder, un groupe de presse américain
 Kolkata Knight Riders, une franchise de cricket de l'Indian Premier League
 Kamen Rider Knight

Notes et références 

Homonymie de titre